32 – rok
 32 p.n.e.
 32 (liczba)